Horvátország
Galovac falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében
Galovac falu és község, Zára megyében
Galovac-sziget, lakatlan sziget az Adriai-tengerben
Galovac-tó, tó a Plitvicei-tavak Nemzeti parkban